Majala – wieś w Estonii, w gminie Konguta, w prowincji Tartumaa
 Majala – wieś w Estonii, w gminie Sõmerpalu, w prowincji Võrumaa